Rammelhof steht für:

 Rammelhof (Band), österreichische Band

Orte in Österreich:
 Rammelhof (Gemeinde Arbesbach), Katastralgemeinde von Arbesbach und Ortschaft in Niederösterreich
 Rammelhof (Gemeinde Grafenschlag), Ortslage der Gemeinde Grafenschlag in Niederösterreich